Il doppio del Qatar ExxonMobil Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Philipp Kohlschreiber e David Škoch erano i detentori del titolo, ma Škoch decise di non partecipare e solo Kohlschreiber partecipò in quell'anno facendo coppia con Christopher Kas; persero ai quarti di finale contro Marc López e Rafael Nadal.

Marc López e Rafael Nadal  vinsero in finale 4–6, 6–4, 10–8, contro Daniel Nestor e Nenad Zimonjić.

Teste di serie 

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (finale)
  Jeff Coetzee /  Wesley Moodie (quarti)

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno) 
 Christopher Kas /  Philipp Kohlschreiber (quarti)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2009
ATP World Tour 2009